Wincenty Kwieciński (1882-?) – podpułkownik dyplomowany Wojska Polskiego
 Wincenty Kwieciński (1916–1984) – podpułkownik Wojska Polskiego, żołnierz ZWZ i AK, NIE oraz WiN